Basilic désigne :

Botanique 
 Basilic (Ocimum basilicum) : plante aromatique de la famille des Lamiacées.

Zoologie 
 Basilic (Basiliscus) : plusieurs espèces de reptiles d'Amérique du Sud ;
 Basilic (Salaria basilisca ou « Blennie basilic ») : poisson de la famille des Blenniidae ;

Fiction 

 Basilic : créature fabuleuse de la mythologie ;
 Mission Basilic : roman de David Weber,  de la série Honor Harrington

Divers 
 Basilic : meuble héraldique représentant un dragon à tête de coq ;
 Basilic : pièce d'artillerie de gros calibre de la Garde impériale dans le jeu Warhammer 40 000.
 Basilic : pièce d'artillerie lourde également appelée longue couleuvrine.

Voir aussi 
  (homophone)
 Basilics, roman d'Anne Robillard